Club Atlético Peñarol, clube de futebol uruguaio de Montevidéu
Club Atlético Peñarol (Mar del Plata), agremiação esportiva argentina de Mar del Plata
Penarol Atlético Clube, agremiação esportiva brasileira de Itacoatiara, Amazonas
Peñarol Sport Club, extinto clube de futebol brasileiro de Fortaleza, Ceará

Ver também

Desambiguações de clubes
Desambiguações de topônimos